Tomita  est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Daisuke Tomita (1977-), footballeur japonais
 Hiroyuki Tomita (1980-), gymnaste japonais
 Isao Tomita (1932-2016) compositeur de musique électronique
 Kōichirō Tomita (1925-2006), astronome japonais
 Minoru Tomita (1924-), mathématicien japonais
 Naoya Tomita (1989-), nageur japonais
 Sena Tomita (1999-), snowboardeuse japonaise
 Shingo Tomita (1986-), footballeur japonais
 Shinya Tomita (1980-), footballeur japonais
 Tamlyn Tomita (1966-), actrice américaine d'ascendance japonaise
 Tsuneo Tomita (1904–1967), romancier japonais
 Yasuko Tomita (1969-), actrice japonaise
 Yō Tomita (1961-), musicologue japonais.

C'est aussi :
 (2391) Tomita, astéroïde de la ceinture principale découvert en 1957 par l'astronome allemand Karl Wilhelm Reinmuth